Los Gigantes kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Los Gigantes, Mexiko, ort, Zinapécuaro,

Spanien 

 Los Gigantes, Spanien, ort, Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar